Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE) és una associació fundada el 1959 a Barcelona per un grup de pares de nens afectats per la paràlisi cerebral, liderats per Josep M. Marcet, amb la finalitat de promoure serveis per realitzar tota classe d'activitats dedicades a la investigació, diagnòstic, tractament, rehabilitació, educació, promoció i ajuda a les persones que presentin una paràlisi cerebral o alguna malaltia neurològica o psicològica afí i, a la vegada, promoure l'ajuda a les seves famílies.

El 1961 aconseguiren la creació del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel i d'un servei de consulta externa específic per a persones amb paràlisi cerebral, el 1966 una escola d'educació especial i el 1981 un Centre Ocupacional d'Integració Social. El 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi

Organització 
És dirigida per una Junta Directiva de 10 membres, que depèn de l'Assemblea General, qui ha nomenat president d'honor Jorge de Pallejà i Ricart i president Anna M. Aurell i Armengol.

Enllaços externs 
 Pàgina d'ASPACE 

Associacions de persones amb discapacitat
Creus de Sant Jordi 1999